MacLeish kan som auktorsförkortning betyda:

 Nanda F. Fleming MacLeish
 Nanda F.Fleming MacLeish

Robotskapade auktorsförkortningar